Chakyar steht für:

 Chakyar (Kaste), eine indische Kaste

Chakyar ist der Familienname folgender Personen:

 Mani Madhava Chakyar (1899–1990), indischer Schauspieler und Sanskrit-Gelehrter